Malleval-en-Vercors (Isère) – comune francese
Malleval (Loira) – comune francese